Tecate/Telmex Grand Prix of Monterrey — это один из мексиканских этапов ныне не существующего формулического чемпионата Champ Car.

История соревнования 
В начале 2000-х годов, на волне успехов Адриана Фернандеса в серии CART, мексиканские организаторы смогли привлечь на свою территорию несколько этапов этого престижного формулического первенства. Одна из таких гонок проходила по дорогам паркового комплекса Фундидора, расположенного восточнее Монтеррея.

Спонсорами гонки выступила пивоваренная компания Tecate и телекоммуникационная группа Telmex.

Соревнование продержалась в календаре серии шесть лет.

Этапы разных лет 
Первые две гонки соревнования покорились бразильцу Кристиано да Матте, переживавшему в начале 2000-х расцвет своей гоночной карьеры: в 2002 году он стал чемпионом серии, а в 2003-м дебютировал в Ф1.

Трое из четырёх следующих победителей гонки становились в тот сезон чемпионами серии и лишь бразилец Бруно Жункейра, из-за серьёзной аварии в Indy 500, не смог пополнить этот список, хотя на момент аварии в Индианаполисе возглавлял общий зачёт серии.

На счету местных пилотов есть один поул, завоёванный в 2002 году Адрианом Фернандесом за рулём болида собственной конюшни.

Победители разных лет

CART / ChampCar

Indy Lights / Атлантический чемпионат

Ссылки 
 
 Проект Ultimate Racing History: Архив соревнований в Фундидора-парк 

Фундидора-парк